Sceaux kan syfta på:
 Sceaux, Hauts-de-Seine
 Sceaux, Yonne